Cankova (gemeente), gemeente in Slovenië
 Cankova (plaats), plaats in Slovenië